Агнеш Савай (; нар. 29 грудня 1988)  — колишня професійна угорська тенісистка. 
Найвищу одиночну позицію рейтингу WTA — ранг 13 досягнула в квітні 2008 року. Завершила кар'єру 6 лютого 2013 року.

Фінали WTA

Одиночний розряд: 7 (5–2)

Парний розряд: 8 (2–6)

Фінали ITF

Одиночний розряд finals: 4 (3–1)

Парний розряд: 5 (3-2)

Досягнення в одиночних змаганнях

Досягнення в парному розряді

Примітки

Посилання 

  
 
 
Szávay statistics

Угорські тенісистки
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2008
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2012
Переможці юніорського Вімблдонського турніру